Гюнівська сільська рада — Запорізька область, Великобілозерський район
 Гюнівська сільська рада — Запорізька область, Приморський район